Deze lijst van personages uit VRijland geeft een overzicht van de huidige en oude hoofd- en grote bijrollen in de Nederlandse jeugdserie VRijland.

Cast

VRijland